Amt Regensberg heißen folgende Ämter:

 Amt Regensberg (Hochstift Bamberg), Amt des Hochstiftes Bamberg
 Herrschaft Regensberg, Landvogtei der Stadt Zürich